Oblation bezeichnet:
 Oblation (Opfer), Darbringung eines kirchlichen Opfers
 Oblation (Kloster), im Mittelalter eine Form des Klostereintritts
 Oblation (Orden), Verpflichtung eines Laien, nach einer Klosterregel zu leben
 Oblation (Rechtswesen), Übernahme einer rechtlichen Verpflichtung oder Übergabe eines Rechtstitels